Thomas Nielsen kan henvise til flere personer:

 Thomas Nielsen (politiker) (1838-1895) – dansk politiker
 Thomas Nielsen (fagforeningsmand) (1917-1992) – dansk fagforeningsformand
  – norsk golfspiller
  – dansk cricketspiller
 Thomas Nielsen (fodboldspiller) – fra Aarhus Fremad, spiller for Shrewsbury Town F.C.
 Thomas Nielsen (militæranalytiker) - fra Forsvarsakademiet
 Thomas Nielsen - Lektor i psykologi
  – dansk fodboldspiller